Впервые австралийская монета достоинством 1 доллар была введена в обращение 13 мая 1984 года для замены однодолларовой банкноты. В настоящее время это наиболее распространённый номинал монет Австралии.

Изображение портрета Елизаветы II на аверсе монет 1984, 1985 и 1988 гг. сделано Арнольдом Макхином (Arnold Machin), на монетах с 1999 года — Иэном Рэнк-Броудли (Ian Rank-Broadley).

Аверс монеты изображает пять кенгуру. Рисунок был разработан Стюартом Девлином в 1966 году.

Памятные монеты 
Первой памятной монетой стала в 1986 году монета, посвящённая Году Мира. На 2012 год было выпущено уже 208 памятных монет.

Коллекционные монеты 
С 1988 года выпускаются коллекционные монеты номиналом 1 доллар. Они изготовляются из драгоценных металлов — серебро 925 или 999 пробы.

Дырявый доллар 
Первыми монетами Австралии стали «дырявые доллары» (holey dollars), выпущенные в 1813 году в штате Новый Южный Уэльс. На их производство шли испанские доллары, у которых были выбиты отверстия. «Дырка» составляла 3/4 стоимости (5 шиллингов), а выбитый круг — 1/4 (1 шиллинг и 3 пенса).

К 175-й годовщине введения «дырявых долларов» появились новые памятные коллекционные монеты, выпущенные из серебра 999 пробы.

Полный список памятных монет 
С 1986 по 2012 год выпущено 208 памятных монет номиналом 1 доллар:

 1988. 200-летие английской колонизации Австралии.
 1992. XXV летние Олимпийские игры.
 1993. Охрана природных ресурсов.
 1994. 10-летие австралийского доллара.
 1995. 100-летие австралийской народной баллады «Вальсирующая Матильда».
 1996. 100-летие со дня смерти основателя федерации Австралии сэра Генри Паркеса (1815—1896).
 1997. 100-летие со дня рождения сэра Чарльза Кингсфорда-Смита (1897—1935).
 1997. (2 монета) 100-летие со дня рождения сэра Чарльза Кингсфорда-Смита (1897—1935).
 1998. 100-летие со дня рождения нобелевского лауреата Хоуарда Уолтера Флори
 1999. Последний солдат Австралийско-Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК).
 1999. Международный День пожилых.
 2000. Легкий крейсер австралийских ВМС «Сидней».
 2000. 100-летие со дня награждения «Крестом Виктории» первого австралийца.
 2000. XXVII летние Олимпийские игры.
 2001. 100-летие Австралийской федерации.
 2001. 100-летие Австралийской федерации (цветная монета).
 2001. Международный год добровольцев.
 2001. 100-летие армии Австралии.
 2001. 80-летие Королевских ВВС Австралии.
 2001. 90-летие Королевских ВМС Австралии.
 2002. Год незаселённых территорий Австралии.
 2002. Год незаселённых территорий Австралии (цветная монета).
 2003. Движение австралийских добровольцев.
 2003. Движение австралийских добровольцев (цветная монета).
 2003. 100-летие предоставления избирательных прав женщинам Австралии.

 2003. 30-летие окончания войны во Вьетнаме.
 2004. 20-летие австралийского доллара.
 2004. 150-летие восстания золотоискателей в Юреке.
 2005. 60-летие окончания Второй мировой войны.
 2005. 90-летие битвы при Галиполи.
 2006. 50-летие телевещания в Австралии.
 2006. XVIII игры Содружества наций в Мельбурне.
 2006. Серия: Обитатели океана. Рыбы-клоуны.
 2006. Серия: Обитатели океана. Дельфины.
 2007. Серия: Обитатели океана. Морская звезда.
 2007. Серия: Обитатели океана. Морской конек.
 2007. Серия: Обитатели океана. Белая акула.
 2007. Серия: Обитатели океана. Щетинозуб вымпельный.
 2007. Год береговой службы спасения в Австралии.
 2007. 75-летие моста Харбор-Бридж в Сиднее.
 2007. Конференция стран-участников АТЭС в Австралии в 2007 г.
 2007. 125-летие кубка Австралии и Великобритании по крикету.
 2007. 60-летие миротворческих сил Австралии.
 2007. Норман Линдси (1879—1969) и герои его повести «Волшебный пудинг».
 2007. 50-летие воздушного спецназа Австралии.
 2007. Серия: Австралия глазами актёров. Рольф Харрис.
 2007. Китайский календарь. Год свиньи.
 2008. Международный год полярных исследований.
 2008. 100-летие игры регбилиг.
 2008. 100-летие герба Австралии.
 2008. 100-летие карантинной службы Австралии.
 2008. 100-летие движения скаутов Австралии.
 2008. Международный год планеты Земля.
 2008. Покровительница Австралии монахиня-просветительница Мария МакКиллоп.
 2008. Международный день молодежи в Сиднее.
 2008. 150-летие футболу Австралии.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Воздух.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Воздух.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Воздух.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Воздух.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Земля.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Земля.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Земля.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Земля.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Вода.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Вода.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Вода.
 2008. Серия: Животный мир Австралии для юных коллекционеров. Три стихии. Вода.
 2008. Китайский календарь. Год Крысы
 2008. Китайский календарь. Год Крысы (2-я монета)
 2008. Серия: Австралия глазами актёров. Рег Момбаса.
 2008. Серия: Наземные обитатели. Кенгуру каменный валлаби
 2008. Серия: Наземные обитатели. Ехидна
 2008. Серия: Наземные обитатели. Вомбат
 2008. Серия: Наземные обитатели. Коала
 2009. Серия: Наземные обитатели. Большой билби
 2009. Серия: Наземные обитатели. Плащеносная ящерица
 2009. 200-летие почтовой службы Австралии.
 2009. 200-летие почтовой службы Австралии.
 2009. Дороти Уолл.
 2009. Серия: Вдохновители австралийцев. Телеведущий программ о природе Стив Ирвин.
 2009. 100-летие австралийской организации «Общество пожилых людей».
 2009. 60-летие австралийского гражданства.
 2009. Австралийское гражданство.
 2009. 100-летие спортивному плаванию Австралии.
 2009. День АНЗАК — 90-летие высадки в Галиполи.
 2009. 2009 год — Международный год астрономии.
 2009. Международный Год астрономии. 400-летие со дня рождения Галилео Галилея (1564—1642).
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Портрет Галилео Галилея
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Лунный кратер Дедал
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Космическая ракета Сатурн V
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Астронавт на Луне
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Радиотелескоп в Паркесе
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Первый спутник Земли
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Планетоход.
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Космический шаттл.
 2009. Серия: Космос для юных коллекционеров. Космический телескоп.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Федеральная столица.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Новый Южный Уэльс.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Северная территория.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Квинсленд.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Южная Австралия.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Тасмания.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Виктория.
 2009. Серия: Юбилей Австралии. Западная Австралия.
 2009. Серия: Австралия глазами актёров. Кен Дан.
 2009. Китайский календарь. Год быка.
 2009. Китайский календарь. Год быка. (2 монета)
 2010. Серия: Юбилей Австралии. Большой барьерный риф.
 2010. Серия: Юбилей Австралии. Большие голубые горы.
 2010. Серия: Юбилей Австралии. Острова Херд и Макдоналд.
 2010. Серия: Юбилей Австралии. Залив акул.
 2010. Серия: Юбилей Австралии. Дикая природа Тасмании.
 2010. Австралийское гражданство.
 2010. 200-летие назначения Лаклана Маккуори губернатором Нового Южного Уэльса.
 2010. 100-летие полета первого самолёта Австралии близ Мельбурна.
 2010. День АНЗАК — памяти моряков Первой мировой войны.
 2010. Всемирная выставка 2010 г. в Шанхае.
 2010. Китайский календарь. Год тигра.
 2010. Китайский календарь. Год тигра. 2 монета
 2010. 100-летие чеканки австралийской монеты.
 2010. 150-летие экспедиции Роберта О’Хары Берка и Уильяма Джона Уиллса в Австралию.
 2010. 100-летие ассоциации девушек-гидов Австралии.
 2010. Серия: Вдохновители австралийцев. Фред Холловс, австралийский офтальмолог и общественный деятель.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Красноспинный паук.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Божья коровка.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Муравей-бульдог.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Саранча.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Бабочка птицекрылка эуфорион.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Цикада.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Падальная муха.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Стрекоза.
 2010. Юным коллекционерам. Насекомые с заднего двора. Богомол.
 2011. Серия: Дети буша. Кенгуру.
 2011. Серия: Дети буша. Сахарный летающий поссум.
 2011. Серия: Дети буша. Коала.
 2011. Серия: Дети буша. Билби.
 2011. Серия: Дети буша. Динго.
 2011. Серия: Юбилей Австралии. Влажные тропики Квинсленда.
 2011. Серия: Юбилей Австралии. Заповедник — остров Маккуори.
 2011. Серия: Юбилей Австралии. Дождевые леса восточного побережья Австралии.
 2011. Серия: Юбилей Австралии. Риверслей — область ископаемых останков.
 2011. Серия: Юбилей Австралии. Национальный парк Пурнулулу.
 2011. Серия: Группа Уиглс. 20 лет на сцене. Группа в красном автомобиле.
 2011. Серия: Группа Уиглс. 20 лет на сцене. Музыканты Уиглс на концерте.
 2011. Серия: Группа Уиглс. 20 лет на сцене. Музыканты Уиглс — звезды детской эстрады.
 2011. Серия: Группа Уиглс. 20 лет на сцене. Музыканты Уиглс сценических образах.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Крылатый дракон.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Фея.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Гоблин.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Грифон.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Русалочка.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Огр.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Феникс.
 2011. Юным коллекционерам. Мифические персонажи. Единорог.
 2011. 100 лет Военной академии Дантрун в Канберре.
 2011. 100 лет Королевскому австралийскому военно-морскому флоту.
 2011. 150 лет со дня рождения оперной певицы Нелли Мелбы (1861—1931).
 2011. 85 лет со дня рождения королевы Елизаветы II.
 2011. 25 апреля День ветеранов АНЗАК. Королевские ВВС.
 2011. Австралийское гражданство.
 2011. Китайский календарь. Год кролика.
 2011. Шерсть — национальное достояние Австралии.
 2011. Голова барана-мериноса.
 2011. Серия: Обитатели воздушной среды. Кукабара
 2011. Серия: Обитатели воздушной среды. Красная розелла
 2011. Серия: Обитатели воздушной среды. Какаду-инка
 2011. Серия: Обитатели воздушной среды. Священная альциона
 2011. Серия: Обитатели воздушной среды. Сероголовая летающая лисица
 2011. Серия: Обитатели воздушной среды. Бабочка Кэрнс Бердвинг
 2011. 100 лет первой переписи населения Австралии.
 2011. Серия: Вдохновители австралийцев. Оперная певица Джоан Сазерленд (1926—2010).
 2011. Совещание глав государств содружества наций в Перте.
 2011. Президентский кубок по гольфу 2011 г. в австралийском Мельбурне.
 2011. Австралийская писательница Этель Педли (1859—1898).
 2011. Золотые поля Австралии — австралийская пшеница.
 2011. «WISHING YOU A VERY MERRY CHRISTMAS» — Желаем Вам самого веселого Рождества.
 2012. Китайский календарь. Год дракона.
 2012. Дизайн трехпенсовика 1934 г. Знаки мондворов C,S,B,M.
 2012. Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Женский кубок.
 2012. Теннис. Открытый чемпионат Австралии. Мужской кубок.
 2012. Международный год кооперации.
 2012. Год фермера.
 2012. Животные зоопарков. Цветная печать. Слон азиатский
 2012. Животные зоопарков. Цветная печать. Горилла равнинная
 2012. Животные зоопарков. Цветная печать. Орангутан
 2012. Животные зоопарков. Цветная печать. Тигр суматранский
 2012. Животные зоопарков. Цветная печать. Яркая ложная жаба
 2012. Животные зоопарков. Цветная печать. Кенгуру Гудфеллоу
 2012. Серия: Вдохновители австралийцев. Сэр Дуглас Моусон(1882—1958), австралийский геолог, исследователь Антарктики.
 2012. Юбилей Австралии. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цветная печать. Национальный парк Улуру-Ката Тьюта
 2012. Юбилей Австралии. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цветная печать. Острова Лорд-Хау.
 2012. Юбилей Австралии. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цветная печать. Озерный район Уилландра.
 2012. Юбилей Австралии. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цветная печать. Остров Фрейзера.
 2012. Юбилей Австралии. Объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО. Цветная печать. Национальный парк Какаду.
 2012. Олимпиада 2012 в Лондоне. Бегун,
 2012. Олимпиада 2012 в Лондоне. Прыгун с шестом.
 2012. Олимпиада 2012 в Лондоне. Штангист.
 2012. Олимпиада 2012 в Лондоне. Атлет — победитель.
 2012. Олимпиада 2012 в Лондоне. Символ австралийской команды.
 2012. 25 апреля День ветеранов АНЗАК. Сестры милосердия.
 2012. Юным коллекционерам. Животные — чемпионы. Быстрейший пловец. Индо-тихоокеанский парусник.
 2012. Юным коллекционерам. Животные — чемпионы. Лучший прыгун. Кенгуру.
 2012. Юным коллекционерам. Животные — чемпионы. Дальний полет. Бабочка данаида монарх.
 2012. Юным коллекционерам. Животные — чемпионы. Быстрейший бегун. Гепард.

Примечания

Ссылки 
 Полный каталог австралийских памятных монет 
 Новый каталог австралийских памятных монет на русском языке

Монеты Австралии
Номиналы в австралийских долларах